

Bevande
 Chai, termine indiano che significa tè, derivante dal cinese chá (茶). Molte sono le varietá di chai provenienti dal subcontinente indiano diffuse nel mondo, tra le quali il masala chai, il kashmiri chai, il peshawari chai, ecc.
 Chai, depositi fuori terra per l'invecchiamento di alcuni vini e distillati francesi, tra i quali l'armagnac, il cognac ecc.
 Maître de chai, maestro cantiniere nella tradizione vinicola francese.

Persone
 Chai, sovrano del Regno di Ayutthaya.
 Ben Ish Chai, soprannome con cui è conosciuto il religioso iracheno Yosef Hayyim, che gli deriva dalla sua opera più famosa intitolata Ben Ish Ḥai.
 Chai, romanizzazione Wade-Giles del cognome cinese Zhai. Tra i vari Zhai/Chai vi sono:
 Zhai Biao, calciatore cinese.
 Zhai Xiaochuan, cestista cinese.
 Zhai Zhigang, astronauta cinese.
 Zhai Yanpeng, calciatore cinese.

Geografia
 Wan Chai, distretto di Hong Kong.
 Chai, sottodistretto del distretto di Macomia, in Mozambico.

Personaggi
 Xianghua Chai, personaggio della serie videoludica Soulcalibur.

Altro
 Sán chai, nome alternativo dell'etnia Sán chay.
 Chai, termine ebraico che significa vivente, particolarmente usato nella cabala ebraica.
 Kahane Chai, vecchio nome del Kach, disciolto partito politico israeliano.
 Chai, cerimonia di espiazione nel taoismo.